Karlo VII. može biti:

 Karlo VII., kralj Francuske
  Karlo VII., car Svetog Rimskog Carstva
 Karlo VII., kralj Švedske
  Karlo VII., kralj Napulja